Magnus Palmqvist kan syfta på:

 Magnus Palmqvist (1660–1729), svensk general
 Magnus Palmqvist (1761–1834), svensk amiral